Dungannon è un comune del Regno Unito situato in Irlanda del Nord e in particolare nella contea di Tyrone.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della contea di Tyrone